Kaspi (gemeente), een gemeente in Georgië, in de regio (mchare) Sjida Kartli;
 Kaspi (stad), stad en administratief centrum van deze gemeente;